Floorballligaen 1995-96 var den 4. sæson af det danske mesterskab i floorball arrangeret af Dansk Floorball Union. Ligaen blev afviklet med to regioner, øst og vest. De to bedste hold gik til slutspil der blev afviklet over en weekend. 

Det er det 5.DM der afvikles og antal af hold blev i denne sæson udvidet med et hold, da Team Århus Floorball tilmeldte sig i vest. Dermed var i alt 13 hold tilmeldt den bedste række.

Grundspil

Øst

Kampe

Vest

Kampe

Topscorer

Grundspil vest

Grundspil øst

Slutspil

Semifinaler

Finale

Bronze

Topscorer 

Floorball-Ligaen